Poecilopsis stigmatella är en fjärilsart som beskrevs av Zetterstedt 1838. Poecilopsis stigmatella ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
stigmatella